Franz Büchner může být:

 Franz Büchner (1898–1920) – německý stíhač první světové války
 Franz Büchner (patolog) (1895–1991) – německý patolog
 Franz Büchner (právník) (1902–1988) – německý právník

podobná jména
 Franz Buchner (1898–1967) – německý politik, starosta Starnbergu